Independência ou Morte (filme), filme brasileiro de 1972 dirigido por Carlos Coimbra
 Independência ou Morte (Pedro Américo), obra de 1888 por Pedro Américo que representa a proclamação da Independência do Brasil

Ver também 

Desambiguação